Dexippos ist der Name folgender Personen:

 Dexippos (Kos), griechischer Arzt, Schüler des Hippokrates von Kos
 Dexippos (Sparta), spartanischer Offizier im Peloponnesischen Krieg
 Dexippos (Philosoph), griechischer Philosoph

Dexippus ist das Cognomen folgender Personen:

 Publius Herennius Dexippus (um 210–um 275), römischer Historiker